Henry Clay (1777–1852) amerikai szenátor Kentucky államból
Henry Clay (1955) brit olimpikon evezős